Спиди-гонщик:
 Спиди-гонщик — аниме-сериал, посвящённый автогонкам.
 Спиди-гонщик — семейный кинофильм братьев Вачовски 2008 года.

См. также 
 Спиди-гонщик: Новое поколение